Бускуска́н:

 Бускускан — река в Кемеровской области, приток Большого Бачата.
 Бускускан — железнодорожная станция в Беловском районе Кемеровской области.